Чернолу́чинский — дачный посёлок в Омском районе Омской области. Административный центр Чернолучинского городского поселения.

Население —  чел. ()

География 
Дачный посёлок расположен на берегу реки Иртыш, в окружении лесов — Чернолучинско-Красноярского реликтового соснового бора, примерно в 55 км от Омска. Является омским «лечебным уголком».

По автомобильным дорогам расстояние до областного центра города Омск составляет 54 км, до районного центра посёлка Ростовка — 70 км

История 
Название производно от названия расположенного в 5 км к югу от Чернолучинского села Чернолучье, основанного в 1670 году. Село Чернолучье, в свою очередь, получило своё название по расположению в «Чёрной луке» — излучине реки Иртыш.

Основание посёлка связано с организацией Красноярско-Чернолучинской санаторно-курортной зоны. В 1954 году здесь открыт Иртышский дом отдыха, в 1963 году — спортивно-оздоровительный лагерь Омского сельхозинститута, в 1978 году организован первый лагерь «Научного общества учащихся» (отряды математиков и физиков) Омского госуниверситета. В 1962 году Чернолучинская зона объявлена курортом местного значения.

Статус дачного посёлка — с 31 августа 1958 года.

Население

Инфраструктура 
В посёлке сосредоточено большое количество санаториев и здравниц областного значения, лагерей отдыха школьников.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области
 Чернолучье — зелёная зона в Омске
 

Посёлки городского типа Омской области
Населённые пункты Омского района